Agentes comunitários de saúde — profissionais da saúde pública
 Alcântara Cyclone Space — empresa de pesquisa espacial

 Grupo ACS (Actividades de Construcción y Servicios, S.A.) — empresa espanhola de serviços, engenharia e construção civil.
 American Colonization Society — uma companhia americana que existiu no século XIX visando instalar na África antigos escravos libertos

ACS